Руслан Табризович Шаведдинов (род. 22 июля 1996, Лиски) — российский политический и общественный деятель, сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией». Член Центрального совета политической партии «Россия будущего». Пресс-секретарь президентской кампании Алексея Навального «Навальный 2018».

Биография 
Руслан Шаведдинов родился 22 июля 1996 года в городе Лиски Воронежской области. В 2013 году в качестве волонтёра присоединился к мэрской кампании Алексея Навального. После этого начал работать в Фонде борьбы с коррупцией.

В 2014 году вместе с коллегами по ФБК делал расследование про дачи руководителей «Единой России» Вячеслава Володина и Сергея Неверова. Во время съёмок был избит сотрудниками ЧОПа.

В декабре 2016 года стал пресс-секретарём избирательной кампании кандидата в президенты Алексея Навального. С 2017 по 2018 год вёл политическое шоу «Кактус» на канале «Навальный LIVE».

В мае 2018 года был избран в центральный совет партии «Россия будущего».

В ноябре 2019 года вместе с Любовью Соболь был включён в «чёрные списки» Мосгордумы.

В декабре 2019 года был принудительно доставлен на Новую Землю для прохождения военной службы.

Один из ведущих YouTube-канала «Популярная политика».

Расследования 
В январе 2019 года опубликовал расследование о коррупции олимпийских чемпионов Алексея Немова и Светланы Хоркиной.

Вместе с Георгием Албуровым и Кирой Ярмыш публиковал расследование о коррупции вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В 2021 году перед выборами в государственную думу опубликовал расследование о заместителе министра обороны России Андрее Картаполове. Ранее соратники Навального утверждали, что именно Картаполов координировал похищение в армию сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, Артема Ионова и Ивана Коновалова. За это Картаполов был включён Навальным в список 35, состоящих из чиновников, которых необходимо предать санкциям.

Также в 2021 года Шаведдинов опубликовал расследование о любовницах приближенных к президенту Владимиру Путину чиновников.

Политическое преследование 
В январе 2018 года вместе с Кирой Ярмыш был задержан в аэропорту Шереметьево и арестован на 8 суток за трансляцию митингов забастовки избирателей на канале «Навальный LIVE». В мае 2018 года был арестован на 30 суток за организацию митингов «Он нам не царь» по всей России.

Летом 2019 года был арестован на 9 суток за митинг в защиту журналиста Ивана Голунова. В июле 2019 году у Шаведдинова прошли обыски по делу о воспрепятствованию работе избиркомов. В августе 2019 года против Шаведдинова и его коллег из ФБК было возбуждено дело об отмывании денег и уклонении от налогов. В рамках уголовного дела были заблокированы банковские счета.

17 января 2021 года был задержан вместе с Любовью Соболь в аэропорту Внуково, где собирался встречать вместе с ней возвращавшегося из Германии Алексея Навального.

В сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против соратников Навального, включая самого Шаведдинова. В январе 2022 года Росфинмониторинг включил Руслана Шаведдинова в перечень экстремистов и террористов. 15 апреля 2022 года Руслана Шаведдинова объявили в федеральный розыск.

22 июля 2022 года Минюст РФ внёс Шаведдинова в список физических лиц — «иностранных агентов».

Служба на Новой Земле 
23 декабря 2019 года московскую квартиру Руслана Шаведдинова обесточили. Одновременно с этим мобильный оператор Yota отключил ему мобильную связь. Позднее выяснилось, что о любых действиях по номеру Шаведдинова было предписано уведомлять PR-отдел оператора, сам факт отключения связи оператором по запросу силовых структур был расценён Алексеем Навальным как помощь в похищении соратника. Дверь квартиры Шаведдинова выпилили под предлогом обыска, затем доставили и допросили в Следственном комитете и вскоре под конвоем отвезли спецрейсом на Новую Землю — на службу в 33-й зенитно-ракетный полк.

Первое время с Шаведдиновым не удавалось связаться, о его местоположении не было официальной информации. Когда выяснилось, что Руслан отправлен на службу в ВС России, его соратники сообщили, что призыв незаконен, так как на момент отправки он ещё судился с призывной комиссией.

На Новой Земле политик был практически изолирован от других военнослужащих и лишён любой связи с внешним миром: сотовой связи в его воинской части не было, письма доходили крайне редко. Сослуживцев Шаведдинова наказывали за общение с ним, первое время каждый его шаг фиксировался на камеру. Ближе к лету он был переведён на службу в «Бочку» — радиотехнический пост № 3 в форме бочки рядом с ядерным полигоном в 195 км от посёлка Рогачёво, добраться к которому можно было только на вертолёте.

В связи с резонансом истории о похищении сотрудника Фонда борьбы с коррупцией для отбывания службы на Новой земле, местный портал 29.RU включил Руслана Шаведдинова в «Топ-10 обсуждаемых мужчин Поморья в 2020 году».

Личная жизнь 
По состоянию на 2020 год состоял в отношениях с пресс-секретарём Алексея Навального — Кирой Ярмыш.

Примечания

Ссылки 

Общественные деятели России
Видеоблогеры России
Персоналии:Фонд борьбы с коррупцией
Либералы России
Члены партии «Россия будущего»
Люди, признанные в России «иностранными агентами»
Русские эмигранты четвёртой волны в Литве